Wola ist der Name hunderter Orte in Polen (meistens mit einem ergänzenden Adjektiv), unter anderen:

Stadtteile:
 Wola (Warschau), Stadtbezirk von Warschau
 Wola Justowska, Stadtteil von Krakau
 Wola Duchacka, Stadtteil von Krakau

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wola (Bartoszyce), Dorf im Powiat Bartoszycki, bis 1938 Groß Wolla, 1938 bis 1945 Großwallhof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Wola (Budry), Dorf im Powiat Węgorzewski, bis 1945 Freyhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Wola (Kisielice), Dorf im Powiat Iławski, bis 1938 Wolla, 1938 bis 1945 Willenfeld, Kreis Rosenberg, Westpreußen
 Wola (Kozłowo), Dorf im Powiat Nidzicki, bis 1938 Wolla, 1938 bis 1945 Grenzdamm, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Wola (Reszel), Dorf im Powiat Kętzryński, bis 1945 Dürwangen, Kreis Rößel, Ostpreußen

 in der Woiwodschaft Karpatenland:
 Wola (Wielkie Oczy)

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Wola (Kikoł), Dorf im Powiat Lipnowski
 Wola (Rogowo), Dorf im Powiat Żniński

in der Woiwodschaft Masowien:
 Wola (Czerwińsk)

in der Woiwodschaft Schlesien:
 Wola (Miedźna)

WOLA steht als Abkürzung für:
 Washington Office on Latin America, Menschenrechtsorganisation in den USA

Siehe auch:
 Vola
 Wohla
 Wolla